Friedrich von Borcke ist der Name folgender Personen:

* Friedrich von Borcke (Generalleutnant) (1791–1862), preußischer Generalleutnant, Kommandant von Berlin
 Friedrich Adrian von Borcke (1734–1806), preußischer Generalleutnant
 Friedrich Georg Ludwig von Borcke (1747–1813), preußischer Landrat
 Friedrich Ludwig Felix von Borcke (1702–1751), preußischer Generalmajor
 Friedrich Wilhelm von Borcke (Generalmajor) (1680–1743), preußischer Generalmajor
 Friedrich Wilhelm von Borcke (1693–1769), Hessen-Kasselscher und preußischer Staatsminister

Siehe auch:
 Friedrich Albrecht von Borck